Bogzești:
 Bogzești, Neamț
 Bogzești, Telenești

Vezi și 
 Bogza

Toponime românești